Эдуард Рудольф Альфред Едамцик (; 17 июня 1901, , Восточная Пруссия, Германская империя — 9 декабря 1966, Нюрнберг, ФРГ) — немецкий юрист, штурмбаннфюрер СС, начальник отделений гестапо в Дрездене и Хемнице и руководитель зондеркоманды 10b в составе айнзацгруппы D.

Биография 
Эдуард Едамцик родился 17 июня 1901 года в семье государственного инспектора. В 1918 году принял участие в Первой мировой войне в качестве солдата. С 1919 по 1921 год состоял во Фрайкоре в Верхней Силезии. Также был членом организации «Стальной шлем». С 1923 по 1928 изучал юриспруденцию в университетах Берлина и Грайфсвальда. В 1931 году сдал государственный экзамен. После этого работал судьёй. 

1 октября 1932 года вступил в НСДАП (билет № 1333091). В июне 1933 года был зачислен в СС (№ 130610). В 1935 году поступил на службу в гестапо. С 1937 года служил правительственным советником в гестапо города Кобленца. С 1937 по 1938 год возглавлял гестапо в Дрездене. Затем стал начальником гестапо в Цвиккау, потом — в Плауне. 

После окончания Польской кампании в октябре 1939 года был назначен окружным руководителем города Кельцы. С августа 1941 по июнь 1942 года был окружным руководителем в галицийском городе Дрогобыч. В конце 1942 года был переведён в штаб айнзацгруппы D. С декабря 1942 по февраль 1943 года возглавлял зондеркоманду 10b, входившую в состав айнзацгруппы D и действовавшую на юге Украины. 

Впоследствии был назначен руководителем гестапо в Хемнице. С апреля 1944 года был сотрудником III отдела (Внутреннее СД) Главного управления имперской безопасности. 

С июня 1945 по октябрь 1948 года был интернирован. Затем работал адвокатом в Нюрнберге. Мюнхенская прокуратура прекратила расследование по обвинению в убийствах в Нальчике в связи со смертью Едамцика.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Участники Первой мировой войны (Германия)
Офицеры_СС
Члены НСДАП
Члены айнзацгрупп